Toponímia:
 Als Estats Units:
 Douglas (Alabama), població estatunidenca a l'estat d'Alabama
 Douglas (Alaska), població estatunidenca a l'estat d'Alaska
 Douglas (Arizona), població estatunidenca a l'estat d'Arizona
 Douglas (Dakota del Nord), població estatunidenca a l'estat de Dakota del Nord
 Douglas (Geòrgia), població estatunidenca a l'estat de Geòrgia
 Douglas (Indiana), població estatunidenca a l'estat d'Indiana
 Douglas (Massachusetts), població estatunidenca a l'estat de Massachusetts
 Douglas (Michigan), població estatunidenca a l'estat de Michigan
 Douglas (Nebraska), població estatunidenca a l'estat de Nebraska
 Douglas (Oklahoma), població estatunidenca a l'estat d'Oklahoma
 Douglas (Wisconsin), població estatunidenca a l'estat de Wisconsin
 Douglas (Wyoming), població estatunidenca a l'estat de Wyoming
 Comtat de Douglas (Kansas), comtat dels Estats Units a l'estat de Kansas
 A la resta del món:
 Douglas (illa de Man), capital de l'Illa de Man (Regne Unit)
 Douglas (Irlanda), localitat irlandesa del comtat de Cork, suburbi de la ciutat de Cork
 Comtat de Douglas, jurisdicció feudal escocesa que va sorgir a l'inici del 

 Biografies:
 Prenom:
 Douglas Adams (Cambridge, 1952 - Santa Barbara, Califòrnia, 2001), escriptor anglès
 Douglas Bader (1910 – 1982), pilot de caça d'èxit a la Royal Air Force durant la Segona Guerra Mundial
 Douglas Costa de Souza (Sapucaia do Sul, 1990), futbolista professional brasiler amb ascendència portuguesa
 Douglas Pereira dos Santos (Monte Alegre de Goiás, 1990), futbolista professional brasiler
 Douglas Coupland (Söllingen, Rheinmünster, 1961), escriptor de ficció, dramaturg i artista visual alemany
 Douglas Dean Osheroff (Aberdeen, 1945) físic i professor estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Douglas Engelbart (Portland, Oregon, 1925), inventor i pioner de la computació estatunidenc
 Douglas Fairbanks (Denver, 1883 – Santa Mónica, Califòrnia, 1939), actor, guionista, director i productor estatunidenc
 Douglas Hyde (Frenchpark, Comtat de Roscommon, 1860 - Dublín, 1949), escriptor i polític irlandès
 Douglas MacArthur (1880 - 1964), general de l'Exèrcit dels Estats Units
 Douglas Mawson (1882 - 1958), geòleg i explorador de l'Antàrtida
 Douglas McGregor (1906 - 1964), professor de la Sloan School of Management del MIT
 Douglas Preston (Cambridge, Massachusetts, 1956) escriptor estatunidenc
 Douglas Sirk (Hamburg, Alemanya, 1897 - Lugano, Suïssa, 1987), director de cinema alemany
 Douglas Wilder (1931), polític estatunidenc
 Edgar Douglas Adrian (Londres, 1889 - Cambridge, 1977), neuròleg anglès
 Maicon Douglas Sisenando (Novo Hamburgo, 1981), futbolista brasiler
 John Douglas Cockcroft (Todmorden, 1897 - Cambridge, 1967), físic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Física
 John Grahame Douglas Clark (1907 – 1995), arqueòleg anglès
 Jim Morrison (Melbourne, Florida, 1943 – París, 1971), cantant, escriptor i poeta estatunidenc
 Richard Douglas Lane (Kissimmee, Florida, 1926 – 2002), autor, col·leccionista i marxant d'art 
 Cognom:
 Alec Douglas-Home (1903 – 1995), polític membre del Partit Conservador
 David Douglas (1799 – 1834), botànic escocès
 William Sholto Douglas (1893 – 1969), alt comandament de la RAF abans i durant la Segona Guerra Mundial
 Clifford Hugh Douglas (1879 – 1952), major de l'exèrcit britànic
 Kirk Douglas (1916 – 2020), actor i productor de cinema estatunidenc
 Michael Douglas (New Brunswick, Nova Jersey, 1944), actor i productor estatunidenc

 Miscel·lània:
 Douglas Aircraft Company, empresa fundada el 1921 per Donald W. Douglas
 Douglas (motocicleta), marca de motocicletes anglesa
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II, caça bombarder supersònic biplaça